Tolerančni edikt je lahko:
 Tolerančni edikt (311)
 Tolerančni edikt (1781)